Bluff (Utah)
 Bluff (Nieuw-Zeeland)
 Bluff (spel)